Ange (Franse muziekgroep)
Angé, gemeente in Frankrijk
Ange (scenarist) (pseudoniem van strip scenaristen duo 'Anne en Gerard Guero')
Änge, gemeente in Zweden
Ånge (doorverwijspagina), drie plaatsen in Zweden